Штопор — пристрій для відкорковування пляшок
 Штопор  — зниження літака по крутій спіралі